Эль-Хаджи́ Бай Ума́р Ньясс (; 18 апреля 1990, Дакар, Сенегал) — сенегальский футболист. Выступает на позиции центрального нападающего за английский клуб «Моркам». Бывший игрок национальной сборной Сенегала.

Клубная карьера 
Бай Умар Ньясс родился в многодетной семье в Дакаре 18 апреля 1990 года. Его первым клубом стал сенегальский «Уакам». Первый профессиональный контракт подписал в 18 лет. В 2011 году в составе «Уакама» стал чемпионом Сенегала, после чего был арендован норвежским клубом «Бранн». В норвежском клубе, однако, футболисту закрепиться не удалось: Ньясс принял участие лишь в четырёх играх за «Бранн» и забитыми голами не отметился.

Сезон 2013/14 Ньясс провёл в турецком «Акхисар Беледиеспор», за который в 40 матчах чемпионата и Кубка Турции забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.

28 июля 2014 года заключил долгосрочное соглашение с московским «Локомотивом». Сумма трансфера составила 5,5 млн, за который в 42 матчах чемпионата и Кубка России и Лиги Европы забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач.

1 февраля 2016 года за 13,5 миллионов фунтов перешёл в английский футбольный клуб «Эвертон», подписав контракт на 4,5 года. В первые полгода в «Эвертоне» футболист мало играл из-за травм и не смог отметиться голами в пяти проведённых матчах АПЛ.

Летом 2016 года в «Эвертоне» сменился главный тренер: вместо Роберто Мартинеса, подписавшего Ньясса, команду возглавил Рональд Куман, вскоре заявивший, что не рассчитывает на Ньясса. После этого нападающий был переведён в резервную команду «Эвертона», где провёл половину сезона.

13 января 2017 года на правах аренды перешёл в «Халл Сити» до конца сезона 2016/17. Дебютировал за «Халл Сити» 14 января в матче АПЛ против «Борнмута», выйдя на замену на 83-й минуте вместо Абеля Эрнандеса. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Халла». Всего во второй половине сезона 2016/17 сыграл за «Халл» в 17 матчах Премьер-лиги и отметился четырьмя забитыми голами.

Летом 2017 года аренда Ньясса закончилась, и он вернулся в «Эвертон», где вновь стал тренироваться с резервной командой. 31 августа 2017 года «Эвертон» договорился о переходе футболиста в «Кристал Пэлас» за 10 миллионов фунтов, но в последний момент переход сорвался. 7 сентября 2017 года главный тренер «ирисок» Рональд Куман заявил, что Ньясс вернулся к тренировкам с первой командой «Эвертона». 20 сентября Ньясс впервые более чем за год сыграл за «Эвертон», выйдя на замену в середине второго тайма матча Кубка лиги против «Сандерленда», и в этой же игре отметился своим первым голом в составе «ирисок». 23 сентября вышел на замену в матче Премьер-лиги против «Борнмута» и стал героем матча, сделав дубль, который принёс его команде волевую победу со счётом 2:1.

18 января 2019 года Ньясс был отдан в аренду до конца сезона 2018/19 клубу «Кардифф Сити».

Карьера в сборной 
В 2011 году был приглашён в сборную Сенегала до 23 лет, за которую сыграл в пяти матчах.

15 января 2013 года дебютировал в национальной сборной Сенегала в товарищеской игре против сборной Чили.

25 мая 2014 года Ньясс в товарищеском матче против сборной Косова забил свои первые голы за сборную Сенегала, отметившись дублем.

Статистика выступлений

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 4 матча / 2 гола; 1 победа, 1 ничья, 2 поражения.

Достижения

Командные 
 «Уакам»
 Чемпион Сенегала: 2011
 «Локомотив»
 Обладатель Кубка России: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Бертон Альбион»